Amida peut désigenr :
 Amida, le nom japonais du bouddha Amitābha, popularisé par le bouddhisme de la Terre pure ;
 Amida, un groupement spirituel au Japon ;
 Amida, la prière centrale du judaïsme ;
 Amida, le nom antique de la ville turque de Diyarbakır ;
 amida, chez le peuple ôdjoukrou (DABOU) en basse Côte d'Ivoire, une danse féminine traditionnelle pour célébrer la beauté et la séduction féminines.